Imbruglia ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Imbruglia (* 1983), australische Folk-Rock-Sängerin und Gitarristin
 Natalie Imbruglia (* 1975), australische Sängerin und Schauspielerin